I-band kan syfta på:

 I-band (IEEE) – frekvensband från 100 till 150 MHz
 I-band (NATO) – frekvensband från 8 till 10 GHz